Kolejowy Klub Sportowy Warmia – jedyną sekcją Klubu jest obecnie sekcja żeglarska.
 Koleżeński Klub Sportowy Warmia

Zobacz też 
 Warmia Olsztyn